Heißmann ist der Familienname folgender Personen:

 Else Voos-Heißmann (1913–1970), hessische Politikerin (SPD)
 Volker Heißmann (* 1969), fränkischer Komödiant, Schauspieler, Sänger und Theaterdirektor